Новоильи́нский — топоним в России:

 Новоильинский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Новоильинский — посёлок городского типа в Нытвенском районе Пермского края.
 Новоильинский — станция Восточно-Сибирской железной дороги в Заиграевском районе Бурятии.

См. также 

Новоильинский район